Strange World ("strano mondo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Strange World - Un mondo misterioso – film d'animazione statunitense del 2022 prodotto dai Walt Disney Animation Studios

Televisione 
 Strange World – serie televisiva statunitense

Musica 
 Strange World – traccia dell'album Iron Maiden degli Iron Maiden del 1980
 Strange World – singolo di Ké del 1996, dall'album I Am [ ]
 Strange World – traccia dell'album The Kindness of Strangers degli Spock's Beard del 1998
 Strange World – traccia dell'album Majestic dei Gamma Ray del 2005
 Strange World – singolo dei Maiden uniteD del 2015, cover dell'omonimo brano degli Iron Maiden